Valea Sânpetrului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Sânpetrului (Grebenișu de Câmpie), Dorf im Kreis Mureș
 Valea Sânpetrului (Pogăceaua), Dorf im Kreis Mureș